La palabra Inflación puede aplicarse en distintas disciplinas:

Economía
 Inflación
 Impuesto inflación
 Inflación estructural
 Inflación objetivo
 Inflación subyacente
 Protección de la inflación

Psicología analítica
 Inflación

Física teórica
 Inflación cósmica, física teórica

Sexualidad
 Inflación escrotal

Enlaces externos